Хабаровськ — місто (з 1880 року) в Росії, адміністративний центр Далекосхідного федерального округу РФ і Хабаровського краю.
 Хабаровськ I — позакласна пасажирська залізнична станція Хабаровського регіону Далекосхідної залізниці.
 Хабаровськ II — позакласна сортувальна станція Далекосхідної залізниці.
 «Хабаровськ» — сторожовий корабель Амурської військової флотилії.
 «Хабаровськ» — російський атомний підводний човен проекту 09851.
   — міжнародний аеропорт у Росії, який знаходиться у північній частині Хабаровська.